

Patronymes 
Regal est le nom de famille de :
 Lionel Régal (1973 - 2010), pilote automobile de course de côte
 William Regal (né en 1968),  catcheur anglais

Automobile 
 Buick Regal : une voiture
 Reliant Regal : automobile britannique à trois roues

Cinéma 
 Regal Entertainment Group : le plus grand exploitant de salles de cinéma aux États-Unis
 Régal d'asticots (The Worm Eaters) est un film américain de 1977

Musique 
 Belmundo Regal : album de hip-hop acadien

Autres  
 Chivas Regal : marque de Scotch whisky
 Regal Princess (2014) : paquebot de croisière
 Regal Beloit : entreprise américaine
 Regal (Minnesota)

Articles connexes 
 Régale (homonymie)